Кольцо́ (от  — «круг») — круглый объект с отверстием внутри (пример: тор или полноторие).

 Кольцо — ювелирное украшение, которое носят на пальце, реже — на шее (ошейник) или в носу.
 Кольцо в носу — у скота используется для управления животным.
 Кольцо — остаток частного покрывала в верхней или средней части ножки плодового тела гриба.
 Кольцо — деталь механизма.
 Предохранительное кольцо — см. чека.
 Салфеточное кольцо — декоративное кольцо для идентификации принадлежности салфетки при сервировке обеденного стола.

Информационные технологии 
 Кольцо — вид сетевой топологии.
 Веб-кольцо — способ обмена ссылками.
 Кольцевая подпись

Математика 
 Кольцо — алгебраическая структура, в которой определены операции обратимого сложения и умножения.
 Кольцо многочленов — кольцо, образованное многочленами с коэффициентами из другого кольца.
 Кольцо множеств — система множеств, замкнутая относительно операций пересечения и симметрической разности.
 Неассоциативное кольцо — обобщение понятия общеалгебраического кольца.
 Кольцо — плоская геометрическая фигура.

Химия 
 Кольцо — циклическое химическое соединение.

Астрономия 
 Туманность Кольцо — планетарная туманность в созвездии Лиры.
 Кольцо — система образований в виде кольца вокруг планеты.

Транспорт 
 Бытовое название дорожной развязки в форме кольца (кругового перекрёстка).
 Кольцо — конечная остановка общественного транспорта: например, трамвайное кольцо.

Спорт 
 Кольца — снаряд в спортивной гимнастике.
 Кольцо — упражнение на гибкость в гимнастике, акробатике, цирковом искусстве: требует конторсии.

Кулинария 
 Кольцо — вид пирожного или печенья: с орехами-присыпкой или творогом-начинкой.
 Кольцо — аксессуар (инструмент) для выкладки готового блюда (например салата).

География 
 Кольцо — скальное образование, туристическая достопримечательность в окрестностях Кисловодска.
 Кольцо (Казань)

Массовая культура 
 «Кольцо» — эпизод 13 сезона мультсериала «Южный парк».
 Кольцо — художественная группа в Киеве в 1913—1914 годах.
 Кольцо — художественная группа в Харькове в 1911—1914 годах.
 «Кольцо» — исландский документальный фильм.

Персоналии 
 Иван Кольцо (Кольцов, ? — 1583) — волжский казак, атаман, сподвижник Ермака Тимофеевича.

См. также 
 
 Мир-Кольцо
 Кольцо Всевластья

Примечания